Тргонгзунд — топоним в России:

 Тронгзунд — название города Высоцка в Выборгском районе Ленинградской области до 1917 года.
 Тронгзунд — пролив в Выборгском заливе.
 Тронгзунд — крепость в Высоцке.

Страницы значений:Географические объекты